Лас Нубес има више значења:

 Лас Нубес, Ранчо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Нубес (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Нубес (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Нубес (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Нубес (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Нубес (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Нубес (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Нубес (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Нубес (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Нубес (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Нубес (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Нубес (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Нубес (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Нубес (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Нубес (Ел Порвенир), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Нубес (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Нубес (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Нубес (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Нубес (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Нубес (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Нубес (Маравиља Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Нубес (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Нубес (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Нубес (Сан Матео Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Нубес (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Нубес (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Нубес (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лас Нубес (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику